Грютцнер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1847-1919) — германский психолог.
 Грютцнер, Эдуард фон (1846—1925) — германский художник.
  (1910-2001) — восточногерманский профсоюзный деятель.